Keila, város Észtországban
 Keila, folyó Észtországban
 Keila, település Németországban, Türingia szövetségi tartományban
 Keila község, község Észtországban
 Keila-vízesés, vízesés Észtországban a Keila folyón